Middelburg – miasto w Holandii
 Middelburg – wieś w Holandii
 Middelburg – miasto w Belgii
 Middelburg – miasto w Południowej Afryce, w Prowincji Przylądkowej Wschodniej
 Middelburg – miasto w Południowej Afryce, w prowincji Mpumalanga
 Middelburg – diecezja tytularna Kościoła katolickiego
 Middelburg – dawna nazwa wyspy 'Eua